Il singolare del torneo di tennis Santiago Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Jaime Fillol 6-0, 2-6, 6-4.

Teste di serie 
 Guillermo Vilas (campione)
 Jaime Fillol (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Open 1977